Græsholm er navnet på forskellige øer:

 Græsholm (Ertholmene) – en ø i øgruppen Ertholmene, Christiansø Sogn
 Græsholm (Drejø Sogn) – en ø i Drejø Sogn, Svendborg Kommune
 Græsholm (Frederikshavn Sogn) – en ø i øgruppen Hirsholmene, Frederikshavn Sogn, Frederikshavn Kommune
 Græsholm (Strynø Sogn) – en ø i Strynø Sogn, Langeland Kommune
 Græsholm (Øsby Sogn) – en ø i Lillebælt mellem Årø og Bågø, Øsby Sogn, Haderslev Kommune
 Græsholm (Åstrup Sogn) – en ø i Åstrup Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune